Ballof ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Ballof (1938–2016), deutscher Geschichtsdidaktiker und Historiker
 Walter Ballof (1893–1957), deutscher Politiker (SPD), MdBB